Haselmühle ist der Ortsname von

 Haselmühle (Aurach), Ortsteil der Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Haselmühle (Eschlkam), Ortsteil des Marktes Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Haselmühle (Hohenwarth), Ortsteil der Gemeinde Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayern
 Haselmühle (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Haselmühle (Mitteleschenbach), Ortsteil der Gemeinde Mitteleschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Haselmühle (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haselmühle (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern

siehe auch:
 Hasenmühle
 Haslenmühle